Míle (z latinského mille passus – tisíc kroků) je označení jednotky délky. Tento název ale měla řada různých jednotek:

v současnosti používané
 míle (anglická míle) = 1760 yardů = 5280 stop = 1 609,4 m jednotka angloamerické měrné soustavy
 námořní míle = 1 852 m, odvozená od vzdálenosti dvou bodů, jejichž zeměpisná šířka se liší o jednu (obloukovou) minutu
míle (Švédsko, Finsko – sv: Mil) = 10 kilometrů

historické
 námořní míle = dříve někdy uváděno též 2000,2 m a jiné jednotky, podrobnosti v článku
 zeměpisná míle = 7 420 m
 vídeňská míle = 7 585,936 m = 4 000 vídeňských sáhů = 288 000 vídeňských palců (vídeňský palec = 26,34 mm)
 česká míle = 
 11 224,77 m či 11 249,5 m = 365 provazců po 52 loktech = 18 980 loktů 
 7 530 m = 4 200 staročeských sáhů = 12 600 pražských loktů = 37 800 pídí = 50 400 čtvrtí = 94 500 dlaní.
 římská míle = 1 483 m
 tunomíle = jednotka pro vyjádření fyzického objemu přepravních výkonů. Je součinem přepravovaného množství a přepravní vzdálenosti.

Reference